Miejscowości w USA:
 Carpenter – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Carpenter – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Laramie

Gminy w USA:
 Carpenter (ang. Carpenter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Carpenter (ang. Carpenter Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Carpenter (ang. Carpenter Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Carpenter (ang. Carpenter Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele